

Botanique 
Absinthe peut désigner :
 grande absinthe (Artemisia absinthium), une plante aromatique ;
 petite absinthe (Artemisia pontica), une plante aromatique ;
 absinthe, le nom vernaculaire donné à la Réunion à la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare).

Œuvres 

 L'Absinthe, un tableau d'Edgar Degas ;
 Absinthe, un film réalisé en 1913 ;
 Absinthe, un film réalisé par Herbert Brenon en 1914 ;
 Absinthe, un album de Naked City ;
 Absinthe, un court métrage réalisé en 2016 par Michelle Figlarz.

Autres 
Absinthe peut aussi désigner :
 absinthe, un spiritueux élaboré à partir de la grande absinthe et de la petite absinthe ;
 absinthe, la couleur de ce spiritueux ;
 Absinthe, un étalon noir de race Akhal-Teké, né en 1952 au Kazakhstan  ;
 Absinthe, un outil de déverrouillage des micro-processeurs A4 et A5 (5.0 et 5.0.1) des iPhone 4S et des iPad 1 et 2 ;
 Absinthe, (en anglais, , ce mot signifiant Armoise), une étoile citée dans l'Apocalypse de Jean (chapitre 8, versets 10 et 11).